Петито́ () — французская фамилия.

 Петито, Жан (Jean Petitot, 1607—1691) — французский художник, прозванный Рафаэлем миниатюрной живописи.
 Петито, Жан-Луи (Jean-Louis Petitot, 1653—1702) — французский художник-миниатюрист.
 Петито, Эннемон-Александр (Ennemond Alexandre Petitot, 1727—1801) — итальянский архитектор французского происхождения.
 Петито, Пьер (Pierre Petitot, 1760—1840) — французский скульптор.
 Петито, Луи (Louis Petitot, 1794—1862) — французский скульптор.
 Петито, Эмиль (Émile Petitot, 1838—1916) — французский миссионер.